Glatigny kan syfta på:
 Glatigny, Manche
 Glatigny, Moselle
 Glatigny, Oise